Vauxhall Viva (1963) – samochód kompaktowy produkowany w latach 1963–1979.
 Vauxhall Viva (2014) – samochód miejski produkowany w latach 2014–2019.